Калантаевка () — село, относится к Раздельнянскому району Одесской области Украины, центр Калантаевского сельского совета с 18.10.2019 года.

Население по переписи 2001 года составляло 497 человек. Почтовый индекс — 67460. Телефонный код — 4853. Занимает площадь 1,563 км². Код КОАТУУ — 5123983005.

Известные жители и уроженцы Калантаевки 

 Янчук Б. В. (1935—2009) — писатель, переводчик.

Местный совет 
67460, Одесская обл., Раздельнянский р-н, с. Калантаевка

Примечания

Ссылки 
 Калантаевка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Раздельнянского района